Primera División 1971/1972 był 41 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył się 14 maja.

Kluby występujące w sezonie 1971/1972:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 15. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej